Cinema Imperial (Porto Alegre)
Cinema Imperial (Campo Bom)